A BA, Ba vagy ba a következő dolgok jelentése lehet:

 az egyetem első képzési szintjének (alapképzés) latin, illetve angol rövidítése egyes karokon (lásd még: BSc)
 Ba: az óegyiptomi lélekfogalom egyik eleme
 ba (játék), egy középkori eredetű labdajáték

Nyelvészet
 a baskír nyelv ISO 639 alpha-2 nyelvkódja
 ba (jávai írás) (ꦧ), a jávai írás egyik betűje
 baa nyelv, a niger—kongói nyelvcsalád tagja
 aka-bo nyelv, egy indiai nyelv, mely ba néven is ismert

Cégek és szervezetek
 Bibliotheca Alexandrina, egyiptomi könyvtár és kulturális központ
 a British Airways légitársaság IATA-kódja
 a Boeing tőzsdei szimbóluma

Nevek
 Ba, keresztnév
 Ba, gyakori nyugat-afrikai vezetéknév
 Ba, fáraó

Földrajzi helyek
 Bosznia-Hercegovina ISO 3166-1 országkódja
 .ba: Bosznia-Hercegovina internetes legfelső szintű tartománykódja
 a Bahama-szigetek WMO-országkódja
 Bahrain FIPS 10-4 országkódja
 Bahia állam ISO 3166-2:BR kódja
 Bari megye ISO 3166-2:IT kódja
 Ba, falu Szerbiában
 Ba, város a Fidzsi-szigeteken
 Buenos Aires, Argentína
 Ba, kínai vazallus állam (i. e. 1045–256)
 Ba, folyó a Fidzsi-szigeteken
 Ba, folyó Kínában

Tudomány
 a bárium vegyjele
 barye, a nyomás egyik mértékegysége
 benzilamin
 6-benzilaminopurin, növényi hormon

Kapcsolódó szócikkek
 BA–30: szovjet féllánctalpas páncélgépkocsi
 Ba 349: rakétahajtású pontvédelmi vadászrepülőgép
 Ba-w: Bax, keskeny nyomközű személykocsi típus